Regierung Lars Løkke Rasmussen steht für folgende Regierungen von Dänemark:

* Regierung Lars Løkke Rasmussen I, Regierung aus Venstre und Det Konservative Folkeparti (2009 bis 2011)
 Regierung Lars Løkke Rasmussen II, Venstre-Regierung (2015 bis 2016)
 Regierung Lars Løkke Rasmussen III, Regierung aus Venstre, Det Konservative Folkeparti und Liberal Alliance (ab 2016)